Авот может означать:
 Авот, Юрий Карлович (1923—1976) — советский хозяйственный и государственный деятель, начальник Латвийского морского пароходства.
 Авот (трактат) (либо Абот, ивр. ‏פרקי אבות ‏‎, «Поучения отцов») — трактат Мишны из раздела «Незикин».
 Авот Натана (либо Абот, «Авот де-рабби Натан») — талмудический трактат агадического (морального) содержания.
 Морешет авот — современная израильская политическая партия.
 Дерех Ха-Авот — современное израильское поселение на оккупированном Западном берегу реки Иордан.
 Маген-Авот — синагога в Сингапуре на Ватерлоо-стрит, основанная в 1878 году.

См. также 
 Авоту
 Авоты
 Авотс